Alfarnate kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfarnate (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Alfarnate (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar